Diego Alfonso Martínez (1981–) – calciatore messicano
Diego Hernán Martínez (1981–) – calciatore argentino
Diego Leonardo Martínez (1984–) – calciatore argentino
Diego Martínez (????) – attore spagnolo
Diego Hermes Martínez (1992–) – calciatore argentino
Diego Martínez Barrio (1883-1962) – politico spagnolo
Diego Martínez Ferreira (1981–) – calciatore paraguayano
Diego Martínez Roca (1981–) – calciatore peruviano
Diego Alejandro Martínez (1989–) – calciatore colombiano
Diego Martínez de Leija – lottatore messicano